Бецольд — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бецольд, Иоганн Фридрих Вильгельм фон (1837—1907) — выдающийся германский физик и метеоролог.
 Бецольд, Карл (1859—1922) — немецкий семитолог и ассириолог.
 Бецольд, Михаэль (р.1971) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Бецольд, Фридрих фон (1848—1928) — немецкий историк, племянник Вильгельма Бецольда.